Mueang Kanchanaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kanchanaburi, Thailanda, cu o populație de 153.597 de locuitori și o suprafață de 1.236,28 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 99 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kanchanaburi